Die ROKiT World Seniors Championship 2019 wurde vom 15. bis 18. August 2019 gespielt und war das letzte Turnier der World Seniors Tour 2018/19. Sie wurde erstmals im Crucible Theatre im englischen Sheffield ausgetragen, wo auch seit 1977 die Profi-Weltmeisterschaft stattfindet. Sieger wurde Jimmy White aus England, der im Finale den Waliser Darren Morgan mit 5:3 besiegte. Für White war es nach 2010 der zweite Sieg bei der Senioren-WM. Außerdem konnte er seinen ersten Titel im Crucible Theatre holen, nachdem er dort zuvor sechsmal im Finale der Profi-WM verloren hatte.

Das mit 113 Punkten einzige Century Break und somit das höchste Break des Turniers spielte der Thailänder James Wattana in seinem Erstrundenspiel gegen den Ägypter Mohamed Abdelkader.

An den letzten beiden Tagen des Turniers wurden außerdem zwei kleine Turniere mit den jeweils vier besten Spielern der Frauen- und Behindertentour ausgetragen. Bei der Women’s Tour Championship gewann Reanne Evans, bei der Disability Tour Championship Shabir Ahmed.

Preisgeld 
Im Vergleich zum Vorjahr erhielt der Sieger mehr als doppelt so viel, insgesamt stieg das Preisgeld um 43.500 £. Zusätzlich bekam der Spieler, der das höchste Break des Turniers erzielt hatte, eine Uhr im Wert von 1.000 £.

Spieler 
Für das Hauptturnier waren der Titelverteidiger Aaron Canavan und zehn „Legenden“ des Snookersports gesetzt. Die neun verbleibenden Plätze gingen an die Sieger bei Qualifikationsturnieren sowie an vier von Kontinental- und Nationalverbänden nominierte Spieler.

Gesetzte Spieler 
  Aaron Canavan (Titelverteidiger)
  Jimmy White
  Joe Johnson
  Stephen Hendry
  John Parrott
  Cliff Thorburn
  Dennis Taylor
  Tony Drago
  Tony Knowles
  Willie Thorne
  James Wattana

Qualifikationsturniere 
Igor Figueiredo, der das sechste Turnier gewann, siegte wenige Tage später auch bei der Amerikameisterschaft. Dadurch qualifizierte er sich für die Profitour und durfte somit nicht mehr an der Senioren-WM teilnehmen.

Wie auch beim Finalturnier mussten alle Spieler mindestens 40 Jahre alt sein.

Nominierte Spieler 
  Darren Morgan (Europa, Sieger der Senioren-Europameisterschaft 2019)
  Wael Talaat ersetzt durch  Mohamed Abdelkader (Afrika)
  Chen Gang (China, Finalist beim fünften Qualifikationsturnier)
  Dene O’Kane (Ozeanien)

Turnierverlauf 
In der ersten Runde traten die nominierten Spieler gegen die vier zuletzt gesetzten „Legenden“, Tony Drago, Tony Knowles, Willie Thorne und James Wattana, an. Die restlichen zwölf Spieler bestritten ihr erstes Spiel im Achtelfinale. Die Spiele wurden bis zum Halbfinale im Best-of-5-Modus gespielt, das Finale wurde über maximal neun Frames entschieden. An den ersten beiden Turniertagen wurden die Spiele der ersten Runde und des Achtelfinals gespielt, am dritten Tag die Viertelfinals und am letzten Tag die Halbfinals und das Finale.

Finale

Women’s Tour Championship 

Am vorletzten Turniertag wurde die Women’s Tour Championship vom Frauenweltverband World Women’s Snooker ausgetragen. Die Engländerin Reanne Evans gewann das Finale gegen Ng On Yee aus Hongkong. Im Endspiel spielte Evans zudem das mit 79 Punkten höchste Break des Turniers.

Alle Spiele sollten über maximal drei Frames entschieden werden, das Finale wurde jedoch verkürzt, sodass nur ein einzelner Frame gespielt wurde. Anstatt eines ganzen Entscheidungsframes, wurde bei diesem Turnier nur die schwarze Kugel nochmals aufgesetzt (Re-spotted black).

Die deutsche Schiedsrichterin Luise Kraatz leitete alle drei Spiele.

Disability Tour Championship 

Vor den Halbfinals fand die Disability Tour Championship statt, die vom Behindertenweltverband World Disability Billiards & Snooker organisiert wurde. Die Spieldistanzen waren dieselben wie beim Frauenturnier und der Entscheidungsframe wurde ebenfalls verkürzt.

Alle vier teilnehmenden Spieler kamen aus England. Im Finale gewann Shabir Ahmed gegen Daniel Blunn, der zuvor in seinem Halbfinale gegen Mickey Chambers mit 43 Punkten das höchste Break des Wettbewerbs erzielt hatte.

Weblinks 
 2019 ROKiT World Seniors Snooker Championship im WPBSA Tournament Manager
 2019 World Seniors Championship bei CueTracker

Einzelnachweise 

Snookerveranstaltung 2019
2019
Billardturnier in Sheffield
Crucible Theatre